Лос Палос Вердес има више значења:

 Лос Палос Вердес (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Палос Вердес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику